Саті — дружина індуїстського бога Шиви.
 Саті — титул японських Імператорів.
 Саті — похоронна ритуальна традиція в індуїзмі, відповідно до якої вдова підлягає спаленню разом з її покійним чоловіком.
 Ерік Саті — французький композитор